Дамаско има више значења:

 Дамаско (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дамаско (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику